Zkratka MHC může označovat:

 Hlavní histokompatibilní komplex anglicky Major Histocompatibility Complex
 Lille MHC, francouzský hokejový klub
 Manipulator Hand Controller
 Message Handling Center
 Mile High Club
 Mount Holyoke College
 Mariendorfer HC
 Mannheimer HC

Zkratky